Op Roland Garros 1979 speelden de vrouwen in het dubbelspel van maandag 28 mei tot en met zondag 10 juni 1979.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Mima Jaušovec en Virginia Ruzici waren het derde reekshoofd, maar kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Betty Stöve en Wendy Turnbull won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Françoise Dürr en Virginia Wade in drie sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel, de eerste op de grandslamtoernooien. De Nederlandse Stöve had daar­naast 63 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Turnbull twaalf.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Onder de 64 ingeschrevenen bevonden zich twee Nederlandse vrouwen:
 Betty Stöve – zie boven.
 Elly Vessies speelde samen met de Zwitserse Petra Delhees – zij strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1979